— японське прізвище.

Відомі носії 
 Еко Хонда — сейю
 Ісіро Хонда — японський режисер.
 Едмонд Хонда — персонаж серії ігорStreet Fighter
 Хонда Кіку — персонаж анімеHetalia: Axis Powers, Японія (персоніфікація).
 Котаро Хонда.
 Кейсуке Хонда — футболіст " Мілана " і збірної Японії.
 Марін Хонда — японська фігуристка, що виступає в одиночному катанні.
 Соїтіро Хонда — засновник фірми Хонда.
 Хонда Майк — американський політик.
 Мінако Хонда — J-pop співачка.
 Такесі Хонда (1981) — японський фігурист-одиночник.
 Тадакацу Хонда.
 Тіеко Хонда (1963—2013) — японська сейю.
 Хонда Хітоші (1946) — японський дипломат.
 Юка Хонда — японська гітаристка, учасник груп Cibo Mato і Yuka Honda.

Інше 
 Honda (, ) — міжнародна промислова компанія, виробник автомобілів.
 Хонда-центр — спортивний комплекс у Анахаймі, Каліфорнія (США)
 Хонда — назва кільця, через яке проходить мотузка або канатик, що утворюють ласо.
 Хонда () — команда Формули-1.
 Honda FCX — авто з водневим двигуном, що заплановане як перша у світі воднева модель Honda.
 Honda Odyssey — мінівен японської компанії Honda.
 Honda Inspire — передньопривідний автомобіль, що має 4-дверний кузов типу седан, створений компанією Honda.
 3904 Хонда — астероїд головного поясу.